По́гар — місце, де випалено ліс; згарище
 Погар — в закарпатській говірці означає «склянка».

Погар — село, Львівська область, Стрийський район
 Погар — селище, Івано-Франківська область, Рожнятівський район

Див. також 
 Погар (заповідне урочище)

Погар — селище міського типу, Брянська область, Росія

 Погар Сергій Іванович (1993—2022) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Посилання